Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1950 года прошёл 11 — 12 февраля в Москве (СССР). В нём приняли участие 19 спортсменок из 5 стран.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение 

* падение на дистанции

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в СССР
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1950 года
Спорт в России в 1950 году
1950 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в СССР